Toto je seznam měst v Guatemale.

Zdaleka největší aglomerací v Guatemale je Ciudad de Guatemala, kde 1. ledna 2005 žilo 2 775 106 obyvatel, což představuje asi čtvrtinu obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 20 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z 26. března 1981, 17. dubna 1994 a 24. listopadu 2002, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2005 a departementy, do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na město v úzkém slova smyslu (geografický obvod města), nikoliv na město ve smyslu politickém. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznam seznamů měst

Externí odkazy 
 Instituto Nacional de Estadística
 Mongabay - počty obyvatel guatemalských měst v současnosti
 City Population - počty obyvatel guatemalských měst v historii

 
Guatemala
města